Двадесет и третото (XXIII) хилядолетие пр.н.е. обхваща периода от началото на 23 000 г. пр.н.е. до края на 22 001 г. пр.н.е.

Събития 

Хилядолетия